Такмичење у веслању на Медитеранским играма 2013. године одржано је турском граду Мерсину на језеру Сејхан од 21 до 23. јуна. Учествовала су 62 веслача (52 мушкарца и 10 жена) из 13. земаља, који су се такмичили у 7 дисциплина (5 мушких и две женске).

Земље учеснице

Сатница

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Извори

Спољашње везе 
 Резултати веслања на Медитеранским играма 2013.

Медитеранске игре 2013.
Веслање на Медитеранским играма